Kappa Tauri pode se referir a:
Kappa1 Tauri
Kappa2 Tauri